Inhambane può riferirsi a diverse cose:

 la città di Inhambane, in Mozambico
 la Baia di Inhambane, su cui si affaccia la città omonima
 la Provincia di Inhambane, che ha per capoluogo la città omonima